Пинк Пантер се може односити на:

 Пинк Пантер, измишљени лик
 Пинк Пантер, филм из 1963.
 Пинк Пантер, филм из 2006.
 Пинк Пантер 2, филм из 2009. (наставак филма из 2006)
 Пинк Пантери, међународна банда лопова драгог камења са простора бивше Југославије, којој је ово име дао Интерпол